Scooby-Doo and Scrappy-Doo (1979), een Amerikaanse animatieserie, en de vierde incarnatie van de Hanna-Barbera serie Scooby-Doo
 Scooby-Doo and Scrappy-Doo (1980), een Amerikaanse animatieserie, en de vijfde incarnatie van de Hanna-Barbera serie Scooby-Doo
 Scooby-Doo and Scrappy-Doo (computerspel), een computerspel